Into the Wild peut faire référence à :
 Voyage au bout de la solitude (titre original : Into the Wild), roman biographique écrit par Jon Krakauer, paru en 1996 ;
 Into the Wild (Vers l'inconnu au Québec), film américain réalisé par Sean Penn sorti en 2007, adapté du récit Voyage au bout de la solitude ;
 Retour à l'état sauvage (titre original : Into the Wild), roman pour la jeunesse écrit par Erin Hunter paru en 2003 ;
 Into the Wild Tour, nom d'une tournée du groupe américain Thirty Seconds to Mars en 2010-2011.